Посе́в (изначально — Possev Verlag) — первый рок-проект сибирского поэта и музыканта Егора Летова, явившийся предшественником группы «Гражданская оборона». Название проект получил в честь диссидентского журнала «Посев», издающегося НТС. В рамках проекта исполнялся гаражный панк, панк-рок, психоделия, а также экспериментальные композиции. За время существования было записано 11 альбомов и два «живых» джема, из которых сохранилась примерно половина.

История 
Создан проект был в конце 1982 Игорем «Дохлым Егором» Летовым (голос, ударные, бас) и Андреем «Боссом» Бабенко (электрогитара). С 1982 по 1983 было записано пять альбомов, причём два из них — инструментальные, названия утеряны (1982), а так же Стратегия и тактика, Пномпень, Письма в далекий город Омск (1983), все пять альбомов утеряны

В 1984 году постоянным участником группы становится Евгений «Джон Дабл» Деев (бас) и летом того же года данным составом были записаны альбомы «Всякие картинки» и «Дождь в казарме». Песня из последнего была опубликована Натальей Чумаковой 12 декабря этого года. - Летом 84 г. вышел 1-ый альбом (оригин.) «Посева» — «Всякие картинки» и вслед за ним второй «Дождь в казарме». В этих альбомах Дохлый Егор впервые проявил себя как вокалист. Тексты всех песен написаны были им же. Муз. материал представлял собой смесь Reggae / New Wave / Punk и Heavy Metal. Записи были произведены в домашних условиях. После 2-х первых LP последовали одиночные записи группы, носящие характер jam session. Летом 84 года появилась песня «На наших глазах», получившая впоследствии широчайшую популярность как hit «Гражданской обороны», но не была включена ни в один альбом «Посева», по нелепым причинам. В июне 84 Possev также записал сингл с песнями «Смерть в казарме» и «Ихние места». Впервые в группе был применён метод overdubbing (наложение муз. дорожек). Группа окончательно укрепилась в составе Босс (эл. гитары, задний вокал), John (bass) и Дохлый Егор (вокал, ударные, бас-гитара).В августе к ним присоединяется Олег Ивановский (акустическая гитара, бас), и записываются альбомы «Музыка любви» и «Сказки старого юнги». - Alex привнёс в группу большие изменения — если в раннем творчестве «Посева» доминировала импровизационность, то теперь на первое место вышла композиционная отточенность и лаконичность. Также Alex внёс балладные интонации с большой долей психоделии. Группа ещё более свернула в сторону Новой волны и Reggae. В «Музыке любви» впервые появился hit — песня «Я бесполезен», а в «Сказках» супер-хиты «У меня двоится в глазах», «Снаружи всех измерений» — получившие великую популярность в «ГО», и по сути прославившими её. Также в «Сказках» была песня «Возвращение домой», с большим оживлением встреченная друзьями и соратниками группы.В сентябре, уже без участия Олега Ивановского, записывается альбом Reggae, Punk и Rock’n’Roll, признанный Егором Летовым лучшим альбомом группы, и ставший последним альбомом «Оригинального» посева, после которого группа распалась.- В сентябре 84 г. вышел последний и самый лучший альбом группы «Reggae, Punk и Rock’n’Roll». Группа собралась в своём прежнем составе John, Boss и ДЕ. Композиционность и разнообразие стали основной идеей. В альбом вошли песни «Reggae (ты даёшь мне кайф», «Punk и Rock’n’Roll», «Осенняя песня» (первый сосредоточенный опыт психоделии), «Само собой» (первая проба пера в стиле ska), «Мама, мама…» (superhit как у Посева, так и у ГО) и пр. [В записи участвовал Серёга Домой, как задн. вокалист] По сути муз.содержание альбома объясняет его название. Reggae и Punk становятся доминирующей формой. Но группа дошла до полного творческого истощения — поэтически и духовно она достигла всего, что можно было достичь в том составе, в котором она находилась. Распад был неминуем, и он произошел. Осенью ’84 Дохлый Егор начал искать новых музыкантов, стремящихся играть новую музыку, и он нашел их.24 августа 1985 был записан последний альбом группы «Сделай сам» в составе: Летов, Ивановский, Рябинов. В документе «Краткая история Г. О.» за 1986 год состав группы упоминается как «Alex и Г. О.», хотя при переиздании в 2005 году альбом был отнесён к «Посеву».МАЛИНОВАЯ СКАЛА, зап. 24.08.1985 г., 12.10.1989 г.

Песня из последнего альбома «Посева» «Сделай Сам», который невероятным, абсурдным образом осуществился во время собственно бытия «Гражданской Обороны». Проект возник сначала просто как jam хороших друзей, которые давно не виделись и не играли вместе.

Олег Ивановский — акустическая гитара, иногда басс; Кузьма — басс, подпевки; я — голос, ударные.

Ивановский играл перебором, на акустической гитаре, что при наложении на панк давало невообразимый, какой-то крайне отстранённый, при этом обострённый, какой-то хищно-трагический созерцательный эффект, не знаю, как это словами описать. При этом были с ходу сочинены и записаны «Я бесполезен», «Дети спят», «Так далеко» и другие. Как-то так получилось, что мы больше не встречались, как и с Андреем Бабенко, уехавшим с семьёй в Винницу. «Посев» закончился. В принципе из «Сделай Сам», особенно из манеры игры Ивановского — монотонной, изящной и основательной, которая была вне зависимости от того, в каком бы стиле ни играли все остальные, вышел весь последующий панк и пост-панк «Гражданской Обороны», особенно 1988-89-е года.Альбомы «Посева» никогда не распространялись как таковые, поскольку таковыми по сути и не являлись. Однако в марте 1985 года появились бутлеги «История омского панку: том 1» и «История омского панку: том 2», сборники записей «Посева», «Г. О.» и группы «Западъ» 1984—1985 годов. Кроме того, в 1989 году в рамках «Гражданской обороны» был составлен сборник «История: ПОСЕВ 1982-85», включивший перезаписанные композиции «Посева» и оригинальные записи 1984—1985 годов.

В 2022 году Наталья Чумакова собирается выпустить некоторые сохранившиеся записи «Посева»:Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи «Посева». Мне еще предстоит понять, что это вообще такое. В общем, вот кусочек альбома «Дождь в казарме»; как и многое из «Посевов», это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года.

Дискография 
 Два инструментальных альбома — 1982 — утеряны (Летов, Бабенко)
 Стратегия и тактика — 1983 — утерян (Летов, Бабенко)
 Пномпень — 1983 — утерян (Летов, Бабенко)
 Письма в далекий город Омск — 1983 — утерян (Летов, Бабенко)
 Всякие картинки — лето 1984 (Летов, Бабенко, Деев)
 Дождь В Казарме — лето 1984 (Летов, Бабенко, Деев)
 Смерть В Казарме (Сингл) — лето 1984 (Летов,Бабенко,Деев)
 Сказки Старого Юнги — август 1984 (Летов, Бабенко, Деев, Ивановский)
 Музыка Любви — август 1984 (Летов, Бабенко, Деев, Ивановский)
 Reggae, punk & rock’n’roll — сентябрь 1984 (Летов, Бабенко, Деев)
 Сделай сам — 24.08.1985 (Летов, Ивановский, Рябинов)

Сборники, включающие композиции «Посева»

 Гражданская оборона — История: ПОСЕВ 1982-85 — 1989 (переиздан с бонусами в 2005)
 Гражданская оборона — История Омского панку: том 1 («Посев», «Западъ»,«Г.О» сборник 1984-85)
Гражданская оборона - История Омского панку: том 2 («Посев», «Г.О» демо-сборник 1984-85)

Неофицальные сборники и бутлеги включающие композиции «Посева»

Гражданская оборона - Панк и рок-н-ролл (Не путать с «Reggae, Punk & Rock'n'Roll»), (Сборник 1984-1985, Содержит записи «Г.О» и возможно песни «Посева» и «Запада») 
Гражданская Оборона - Поносные звучания II (Сборник 1985-1986, содежит записи «Посева» и «Г.О»)

См. также 
 Здорово и вечно (фильм)

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Панк-рок-группы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1985 году
Проекты Егора Летова